Teleki József (?–1732) Fejér vármegye főispánja, akinek Árva Bethlen Kata írónő volt a második felesége
 Teleki József (1738–1796) Ugocsa vármegye főispánja, koronaőr, író és műgyűjtő
 Teleki József (1755–1809) császári és királyi kamarás
 Teleki József (1777–1817) titkos tanácsos
 Teleki József (1790–1855) történetíró, Erdély kormányzója, főispán, nyelvész, történész, az MTA tagja
 Teleki József (1859–1945) politikus, Dunatetétlen birtokosa, főrend
 Teleki József (1873–1913) bankelnök, főrendiházi tag
 Teleki József (1884–1946) országgyűlési képviselő
 Teleki József (1900–1985) mezőgazdász, történész

Jegyzetek

József